Johann Filtsch id. (1753–1836) erdélyi szász lelkész
 Johann Filtsch ifj. (1783–1867) erdélyi szász lelkész